

Sigle 
 Uni-junction transistor – transistore unigiunzione

Codici 
 UJT – codice vettore ICAO di Universal Jet Aviation